Die Liste der Mannschaftskader der Meesterklasse 2004/05 enthält alle Schachspieler, die in der Meesterklasse 2004/05 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Die Kaderstärke war nicht begrenzt, so dass nur ein Teil der gemeldeten Spieler zum Einsatz kam. ZZICT Breda setzte am meisten Spieler ein, nämlich 25, während der SV Zukertort Amstelveen mit 13 Spielern auskam. Insgesamt kamen 170 Spieler zum Einsatz, von denen 44 keinen Wettkampf versäumten.

Punktbester Spieler der Saison war mit 7 Punkten aus 9 Partien Bruno Carlier (VastNed Rotterdam), einen halben Punkt weniger erzielte Hendrik Pieter Hoeksema (Hotels.nl/Groningen). Jeweils 6 Punkte erreichten Jan Werle, Yge Visser, Tea Bosboom-Lanchava (alle Hotels.nl/Groningen), Luc Winants, Jeroen Bosch (beide VastNed Rotterdam) und Dennis de Vreugt (Hilversums SG). Werle spielte sieben Partien, die übrigen Genannten je neun.
Mit Christian Richter, Volker Bünermann (beide ING/ESGOO), Lewon Aronjan (ZZICT Breda), Zhang Pengxiang, Carel Willem van der Poel (beide VastNed Rotterdam), Felix Levin, Jānis Klovāns (beide HMC Calder) und David Baramidze (Utrecht) erreichten acht Spieler 100 %. Richter wurde dreimal eingesetzt, Aronjan und Zhang Pengxiang je zweimal, die übrigen Spieler je einmal.

Ältester Spieler der Saison war für HMC Calder spielende Jānis Klovāns (1935–2010), jüngster Spieler der bei ING/ESGOO spielende Wouter Spoelman (* 1990).

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 2004); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 2004), wenn die Zahl eingeklammert ist, so handelt es sich um eine nationale Wertung.
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Juli 2004; ARM = Armenien, AUS = Australien, BEL = Belgien, BIH = Bosnien und Herzegowina, CHN = China, DEN = Dänemark, GEO = Georgien, GER = Deutschland, GRE = Griechenland, LAT = Lettland, NED = Niederlande, SCG = Serbien und Montenegro, SCO = Schottland, SLO = Slowenien, SUI = Schweiz, SVK = Slowakei, UKR = Ukraine, USA = Vereinigte Staaten, UZB = Usbekistan
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

ZZICT/De Variant Breda

Hilversums Schaakgenootschap

Hotels.nl/Groningen

HMC Calder

VastNed Rotterdam

ING/ESGOO

HWP Sas van Gent

Leidsch Schaakgenootschap

Utrecht

SV Zukertort Amstelveen

Anmerkungen 

 Die Einzelergebnisse der Play-Off-Wettkämpfe sind in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt.
 Tea Bosboom-Lanchava hätte eine IM-Norm erfüllt, der Titel wurde ihr aber bereits vor Saisonende im Februar 2005 verliehen.

Einzelnachweise

Weblinks 

 Saisonübersicht auf schaaksite.nl (niederländisch)

Meesterklasse
Wikipedia:Liste
Schach 2004
Schach 2005